Муза́ев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Музаев, Амиран Ревазович (1950) — советский дзюдоист.
 Музаев, Анзор Ахмедович (род. 1974) — российский государственный деятель.
 
 Музаев, Нурдин Джамалдинович (1913—1983) — писатель, поэт, драматург, переводчик, учёный.
 Музаев, Тимур Магомедович (1967—2019) — чеченский историк, публицист, политический деятель.